William Shea ist der Name folgender Personen:

* William Shea (Filmeditor) (1893–1961), kanadischer Filmeditor und Filmregisseur 
 William Shea (Jurist) (1907–1991), US-amerikanischer Rechtsanwalt
 William R. Shea (* 1937), kanadischer Wissenschaftshistoriker